Maria Stuart kan syfta på:

 Maria Stuart (1542–1587), drottning av Skottland
 Maria Stuart (drama) – ett drama från 1800 av Friedrich Schiller
 Maria Stuart (Enquist) – ett drama av Per Olov Enquist från 1986
 Maria Stuart (film) – en amerikansk film från 1936
 Maria Stuart – drottning av Skottland – en brittisk film från 1971
 Mary Queen of Scots (film) – en brittisk-amerikansk dramafilm från 2018

Se även
 Marie Stuart (opera) – en Grand Opéra med musik av Louis Niedermeyer
 Mary Stewart – flera personer